Гельмут фон Тіппельскірх (1917—1943) — німецький офіцер-підводник, обер-лейтенант-цур-зее крігсмаріне.
 Ернст Людвіг фон Тіппельскірх (1774—1840) — прусський генерал-лейтенант і комендант Берліна.
 Курт фон Тіппельскірх (1891—1957) — німецький воєначальник часів Третього Рейху, генерал від інфантерії Вермахту. Учасник Першої та Другої світових воєн.
 Ульріх фон Тіппельскірх (1883—1967) — німецький офіцер, генерал-лейтенант люфтваффе.
німецькі прізвища